«Víctor Manuel Fernández» - conjunto del nombre propio compuesto Víctor Manuel y el apellido Fernández, puede referirse a:

Personajes 
 Víctor Manuel Fernández (1962-), arzobispo argentino
 Víctor Manuel Fernández Gutiérrez (1974-), futbolista español - conocido como Víctor.